Argyll peut faire référence à :
 Argyll, un ancien Comté d'Écosse
 Argyll and Bute, une région d'Écosse,
 Duc d'Argyll, un titre de la pairie d'Écosse puis de la pairie d'Angleterre tenu par dynastie écossaise.
 Duc d'Argyll (1845-1914), marquis de Lorne et  duc d'Argyll.
 Douglas Argyll Robertson (1837-1909), chirurgien ophtalmologiste écossais.
 Argyll, un ancien constructeur de voiture britannique (1899-1932)
  Jonathan Argyll, personnage de la série de romans policiers de Iain Pears, expert en art.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme